Het ATP-toernooi van Hilversum 1990 (met de officiële naam  't Melkhuisje 1990) werd van 23 tot en met 29 juli gespeeld. Er werd gespeeld op de gravelbanen van 't Melkhuisje in de Nederlandse stad Hilversum.

In de enkelspelfinale was de Spanjaard Francisco Clavet te sterk voor de Belg Eduardo Masso. In de dubbelspelfinale versloeg het Spaanse duo Sergio Casal/Emilio Sánchez het Nederlandse koppel Paul Haarhuis/Mark Koevermans.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Hilversum
ATP-toernooi van Hilversum